Salum steht für:

 eine Stadt in Ägypten, siehe Salum (Ägypten)
 eine Ortschaft in Schweden, siehe Salum (Schweden)

Salum ist der Familienname folgender Personen:

 Amina Salum Ali (* 1956), tansanischer Politikerin
 Arif Salum (* 1988), norwegischer Rapper, siehe Arif (Rapper)
 Ikaji Salum (* 1967), tansanischer Langstreckenläufer 
 Isaac Nicolau Salum (1913–1993), brasilianischer Romanist und Linguist
 Saada Salum (* 1975), tansanische Politikerin und Finanzministerin 

Siehe auch:
 Saloum